Murtaja kan syfta på:

 Murtaja (isbrytare, 1890) – den första egentliga isbrytaren i Finland
 Murtaja (isbrytare, 1959) – en finländsk isbrytare som tjänstgjorde mellan 1959 och 1985